Magyar Helikon – Jeles Férfiak Életrajzai magyar könyvosorozat 1882 és 1885 között
 Magyar Helikon Zólyomi Lajos és Toldy Ferenc szerkesztésében 1884–1886-ban megjelent életrajzi lexikon
 Magyar Helikon 1920 és 1928 között Paulovits Sándor szerkesztésében megjelent havilap
 Magyar Helikon – könyvkiadó 1957–1965 között és 1983 után